Indian Springs (Géorgie)
 Indian Springs (Maryland)
 Indian Springs (Nevada)
 Indian Springs (Texas)
 Indian Springs Village (Alabama)
 Indian Springs School

Voir aussi 

 Traité d'Indian Springs, traités signés entre les États-Unis et les Creeks à Indian Springs, en Géorgie

Homonymie de localités aux États-Unis